Krasnoarmeisk se poate referi la:

 Krasnoarmeisk, oraș în Regiunea Moscova, Rusia
 Krasnoarmeisk, oraș în Regiunea Saratov, Rusia